Юлий Иванович Иогансен (; 28 февраля 1826, Копенгаген — 27 или 28 июля 1904, Финляндия) — музыкальный педагог, теоретик.

По национальности — датчанин, учился в Лейпцигской консерватории у Мошелеса (фортепиано) и Мендельсона (композиция). В 1848 году (по другим сведениям — в 1856 году) переехал в Санкт-Петербург; с 1866 — профессор теории композиции в Санкт-Петербургской консерватории (сначала преподавал гармонию, а позднее и контрапункт), в период с 1871 по 1891 годы был инспектором консерватории, а с 1891 по 1897 — директором; на всех этих должностях показал себя искусным педагогом и отличным администратором. Во время его директорства, в 1896 году, состоялся переезд Консерватории в новое здание (здание бывшего Большого театра, перестроенное архитектором В.В.Николя), занимаемое ею и в наши дни.

Как педагог, имел немало выдающихся учеников, в том числе Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Лядова. Написал несколько романсов и массу фортепианных пьес. Сочинения Иогансена (романсы и пьесы для фортепиано) остались в рукописи, а «Учебник строгого контрапункта» — уже после смерти автора был всё же издан в России: согласно завещанию, перевод с немецкого и редактуру выполнил один из учеников Иогансена, композитор Н. И. Казанли.

Имел 6 детей, в том числе архитектора Вильгельма и дочь Люси, вышедшую замуж за Генриха ван Гильзе ван дер Пальса.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище

Примечания

Источники 
  
 

Музыкальные педагоги России
Ректоры и директора Санкт-Петербургской консерватории
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)